Ado Guido Di Mauro – politico italiano
Alberto Di Mauro – cestista italiano
Fabrizio Di Mauro – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Giovanni Di Mauro detto Roberto – politico italiano
Giuseppe Di Mauro – liutaio italiano naturalizzato francese
Luigi Di Mauro – sindacalista e politico italiano

Pagine correlate
Alessio Di Mauro
Vincenzo Di Mauro